Закон Ковалевського полягає в тому, що під час еволюції кожен організм зазнає змін його будови, але вони не впливають на основні функції організму. Ці зміни є ірраціональними бо вони можуть бути і в кращу і в гіршу сторону. Зміни створюються через певні умови, у яких перебуває організм.

Еволюція